Дми́трий Влади́мирович Мыш (1902, Томск, Российская империя – 1961, Новосибирск, РСФСР) — советский врач, хирург, кандидат медицинских наук, доцент, директор Иркутского государственного медицинского института (1946–1951).

Биография

Родился в 1902 году в городе Томск, Российская империя. Отец - врач, профессор Томского университета, действительный член Академии медицинских наук СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР Владимир Михайлович Мыш (1873-1947).

После учёбы в 1-й Губернской Томской гимназии поступил в Томский университет на медицинский факультет, который окончил в 1925 году. Будучи студентом работал братом милосердия в Томском физиотерапевтическом институте. 

Получив диплом, остался в университете в качестве ординатора при хирургической факультетской клинике на три года. 

В 1928 году назначен заведующим хирургическим отделением больницы в посёлке Анжеро-Судженском (с 1931 года  город Анжеро-Судженск, ныне в составе Кемеровской области-Кузбасса), где он организовал научное медицинское общество. В 1933 году переехал в Новосибирск, где приступил к обязанностям ассистента хирургической клиники Государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВ), трудился в этой должности до 1938 года.

В 1936 году стал организатором первое онкологическое отделение в Новосибирске. В 1938 году назначен заведующим Новосибирской онкологической поликлиникой. 

В 1937 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, через год ему было присвоено звание доцента.

В годы Великой Отечественной войны мобилизован военным врачом в Красную армию. На фронте был консультантом и хирургом госпиталей Волховского, Ленинградского и Белорусского фронтов. Военный врач 2-го ранга. Награждён Орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны II степени (1944) и медалями..

В 1946 году после демобилизации назначен директором Иркутского государственного медицинского института, возглавлял вуз до 1951 года. Затем по состоянию здоровья был переведен на должность доцента Новосибирского государственного медицинского института.

С 1951 по 1953 год работал деканом старших курсов Новосибирского мединститута. С 1956 года по совместительству руководил онкологическим отделением
Новосибирской областной клинической больницы.

Умер в 1961 году в Новосибирске.

Примечания

Ссылки
Где сейчас потомки легендарного профессора Мыша

Выпускники Томского государственного университета
Медики Великой Отечественной войны
Преподаватели Иркутского медицинского университета
Преподаватели Новосибирского медицинского университета
Врачи СССР
Хирурги СССР
Военные врачи СССР
Доценты по званию после 1934 года
Ректоры вузов СССР